Sachße ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Sachße (* 1944), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Friedrich Raimund Sachße (1817–1898), Jurist und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Fritz Sachße (1875–1954), deutscher Konteradmiral
 Hanno Sachße (1927–2006), deutscher Forstwissenschaftler und Holzwissenschaftler
 
 Robert Karl Sachße (1804–1859), deutscher Jurist, Rechtshistoriker und Bibliothekar
 Walter Max Sachße (* 1870), deutscher Bildhauer, lebte in Dresden

Siehe auch:
 Sachsse
 Sachse